Les élections législatives du  permirent de renouveler la composition de la Chambre des représentants de Belgique et celle du Sénat.

Lors de ce scrutin, Lucie Dejardin est la première femme élue députée en Belgique.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Élections belges

1929
Belgique
Election
Mai 1929